Michal Vondrka (né le  à České Budějovice en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au HC České Budějovice, il commence sa carrière en senior en 2001 avec l'équipe première, pensionnaire de l'Extraliga. Il est choisi au cinquième tour, en cent-cinquante-cinquième position par les Sabres de Buffalo lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2001. Il remporte l'Extraliga 2008 avec le HC Slavia Prague.

Carrière internationale 
Il représente la République tchèque au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| rowspan=2|2000-2001|| HC České Budějovice|| Extraliga tchèque|| 8|| 1|| 0|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HC Jindrichuv Hradec || 2.liga|| -|| -|| -|| -|| -|| 1|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2001-2002|| HC České Budějovice || Extraliga tchèque || 33|| 1|| 1|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2002-2003|| HC České Budějovice|| Extraliga tchèque|| 27|| 1|| 3|| 4|| 4|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| IHC Písek || 1.liga|| 18|| 3|| 2|| 5|| 39|| 3|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| rowspan=2|2003-2004|| HC České Budějovice|| Extraliga tchèque|| 8|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|HC Slavia Prague|| Extraliga tchèque|| 37|| 6|| 7|| 13|| 8|| 19|| 2|| 1|| 3|| 4
|-
| rowspan=2|2004-2005|| HC Slavia Prague|| Extraliga tchèque|| 25|| 5|| 1|| 6|| 12|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| HC Hradec Králové || 1.liga || 9|| 0|| 1|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| HC Slavia Prague|| Extraliga tchèque|| 52|| 6|| 1|| 7|| 24|| 14|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| rowspan=2|2006-2007|| HC Slavia Prague|| Extraliga tchèque|| 38|| 4|| 5|| 9|| 45|| 6|| 2|| 2|| 4|| 16
|-
| HC Karlovy Vary || Extraliga tchèque|| 11|| 0|| 0|| 0|| 31|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| HC Slavia Prague|| Extraliga tchèque|| 52|| 9|| 8|| 17|| 20|| 19|| 2|| 4|| 6|| 6
|-
| 2008-2009|| HC Slavia Prague|| Extraliga tchèque|| 50|| 9|| 13|| 22|| 40|| 18|| 6|| 7|| 13|| 12 
|-
| 2009-2010|| HC Slavia Prague|| Extraliga tchèque|| 52|| 9|| 26|| 35|| 36|| 16|| 6|| 7|| 13|| 4
|-
| 2010-2011|| HC Slavia Prague|| Extraliga tchèque|| 52|| 14|| 21|| 35|| 24|| 19|| 4|| 11|| 15|| 12
|-
| 2011-2012|| Kärpät Oulu|| SM-liiga|| 21|| 3|| 3|| 6|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| HC Slavia Prague|| Extraliga tchèque|| 30|| 14|| 17|| 31|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| HC Slovan Bratislava|| KHL|| 46|| 9|| 11|| 20|| 18|| 4|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 2013-2014|| HC Slovan Bratislava || KHL || 48|| 12|| 12|| 24|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || HC Slovan Bratislava || KHL || 45|| 7|| 12|| 19|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| HC Sparta Prague || Extraliga || 5 || 0 || 2 || 2 || 4 || 10 || 1 || 1 || 2 || 4
|-
| 2015-2016|| Piráti Chomutov || Extraliga || 39|| 11|| 13|| 24|| 14|| 8|| 1|| 1 || 2 || 10
|-
| 2016-2017|| Piráti Chomutov || Extraliga || 51|| 23|| 23|| 46|| 30|| 17|| 10|| 4|| 14|| 4
|-
| 2017-2018|| Piráti Chomutov || Extraliga || 52|| 18|| 25|| 43|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019|| BK Mladá Boleslav || Extraliga || 52|| 17|| 24|| 41|| 22|| 8|| 3|| 2|| 5|| 0
|-
| 2019-2020|| BK Mladá Boleslav || Extraliga || 32|| 8|| 8|| 16|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || HC Pardubice || Extraliga || 14|| 5|| 7|| 12|| 2|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

| 2002 || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 1|| 1|| 2|| 8|| -2||align="left"| Septième place
|-
| 2012 || align="left"|Championnat du monde || 9|| 0|| 1|| 1|| 0|| 0||align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2014 || align="left"| Championnat du monde || 6|| 0|| 0|| 0|| 0|| -1|| align="left"| Quatrième place
|-
| 2015 || align="left"| Championnat du monde || 5|| 2|| 0|| 2|| 0|| -2|| align="left"| Quatrième place
|-
| 2018 || align="left"| Jeux olympiques || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| align="left"| Quatrième place

Références

Naissance en mai 1982
Joueur international tchèque de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sabres de Buffalo
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Joueur du HC České Budějovice
Joueur du HC Karlovy Vary
Joueur du HC Slavia Prague
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur du HC Slovan Bratislava
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à České Budějovice
Joueur du HC Hradec Králové
Joueur du BK Mladá Boleslav
Joueur du Hockey Club Dynamo Pardubice
Naissance en Tchécoslovaquie